Барборка.

  — чешский педагог.
 Барборка — древнечешский обычай празднования дня св. Варвары (4 декабря).

Примечания